Erebus este zeul grec al întunericului.

Erebus se mai poate referi la:
HMS Erebus, numele a cinci nave ale Marinei Regale, cea mai faimoasă:
HMS Erebus (1826), a făcut parte din expediția în care Sir John Franklin nu a reușit să găsească Pasajul de Nord-Vest

Muntele Erebus, un vulcan din Antarctida numit după navă
Dezastrul de la Muntele Erebus, un nume comun pentru "Air New Zealand Flight 901", care s-a prăbușit pe vulcan la 28 noiembrie 1979
Erebus: The Aftermath, un miniserial din Noua Zeelandă despre accident

Craterul Erebus, un crater de pe Marte 

Erebus (molie), o specie de molie 
House of Erebus, o casă de vampiri în filmul Blade din 1998 și din serialele TV ulterioare